České příjmení Mareček nosí více osobností:

 Aleš Mareček (* 1967) – český novinář, člen Rady České tiskové kanceláře
 Dalibor Mareček (1915–1945) – český malíř a hudebník
 Daniel Mareček (* 1998) – český fotbalový záložník
 David Mareček (* 1976) – český hudební pedagog a manažer, ředitel České filharmonie
 Lukáš Mareček (* 1990) – český fotbalista
 Martin Mareček (* 1974) – český režisér, dokumentarista a dramaturg
 Maxmilian Mareček (Max Maretzek nebo Mareczek; 1821–1897) – hudební skladatel, dirigent a operní podnikatel českého původu
 Miroslav Mareček (1954–2008) – český disident a politický aktivista
 Otakar Mareček (1943–2020) – český veslař
 Pavel Mareček (* 1969) – český hokejový obránce
 Pavol Mareček (* 1942) – slovenský fotbalový brankář
 Šimon Mareček (* 2002) – český dorostenecký reprezentant v orientačním běhu
 Václav Mareček (1894–1942) – československý legionář a odbojář popravený nacisty
 Vít Václav Mareček (1917–2004) – katolický kněz, provinciál augustiniánského řádu
 Vlastislav Mareček (1966–2007) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Vojtěch Mareček (1924–2012) – katolický kněz, františkán

Ženská obdoba příjmení (Marečková):
 Božena Marečková (1922–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ
 Jozefína Marečková (1880–1953) – slovenská spisovatelka (pseudonym Puella Classica), redaktorka a nakladatelka
 Marie Marečková (* 1942) – česká historička
 Tereza Marečková – více osob, rozcestník

Související články 
 Marek (příjmení)
 Marek – rodné jméno
 Marečku, podejte mi pero! – český film režiséra Oldřicha Lipského z roku 1976